Kaple Panny Marie Altöttinské (nesprávně Altöttingské) může být:

 původní kaple v bavorském Altöttingu
 kaple v Nové Včelnici (Novém Etynku)
 Kaple Panny Marie Altöttinské (Nové Město) – poblíž Jáchymova
 Kaple Panny Marie Altöttinské (Praha) – v Břevnově
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie